Никола́й Алекса́ндрович Смирно́в:
 Смирнов, Николай Александрович (псевдоним: Орнальдо; 1883—1958) — русский и советский артист оригинального жанра (гипноз).
 Смирнов, Николай Александрович (1896—1983) — советский исламовед.
 Смирнов, Николай Александрович (1898—1960) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Смирнов, Николай Александрович (1913—1992) — советский управленец, организатор производства.
 Смирнов, Николай Александрович (1917—1965) — Герой Советского Союза.
 Смирнов, Николай Александрович (род. 1961) — советский ватерполист.